Hahlweg ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Hahlweg (* 1968), deutsche Moderatorin
 Dietmar Hahlweg (* 1934), 1972 bis 1996 Oberbürgermeister von Erlangen
 Kurt Hahlweg (* 1947), deutscher Psychologe und Professor an der Technischen Universität Braunschweig
 Werner Hahlweg  (1912–1989), Professor für Militärgeschichte und Wehrwissenschaft

Siehe auch:
Werner-Hahlweg-Preis